Osoby:
 Bo Beskow – szwedzki artysta
 Elsa Beskow – szwedzka pisarka
 Natanael Beskow – szwedzki teolog

Zobacz też:
 Beeskow